John Poulett (1. baron Poulett)
 John Poulett (2. baron Poulett)
 John Poulett (3. baron Poulett)
 John Poulett (1. hrabia Poulett)
 John Poulett (2. hrabia Poulett)
 John Poulett (4. hrabia Poulett)
 John Poulett (5. hrabia Poulett)